Superstar steht für:
 Adidas Superstar, ein Schuh von Adidas
 Lockheed L.1649A Starliner, Beiname des letzten Modells der Constellation-Baureihe
 Princess Superstar, eine US-amerikanische Rapperin
 internationaler Star (Person), eine weltweit bekannte Person des öffentlichen Lebens
 (Rap) Superstar, ein Lied von Cypress Hill
 (Rock) Superstar, ein Lied von Cypress Hill
 Superstar (Rose), eine Rosenart
 Pascal Lota, ein Fährschiff der Reederei Tallink
 Superstar (2012), französischer Spielfilm von Xavier Giannoli aus dem Jahr 2012
 Superstar – Trau’ Dich zu träumen, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1999

SuperStar ist der Name folgender Castingshows:
 Cesko Hledá SuperStar
 Deutschland sucht den Superstar
 Slovensko Hlada Superstar
 SuperStar (Arabien)
 SuperStar KZ (Kasachstan) 
 SuperStar (Schweiz) 

Siehe auch
 Super Stars